Stradling ist der Familienname folgender Personen:

 David Stradling (vor 1537–nach 1575), englischer Politiker

 Peter Stradling († vor 1314), englischer Adliger, siehe Peter Stradelinges
 William Stradling († 1407/1412), englischer Adliger